Rustici ist der Familienname folgender Personen:

 Corrado Rustici (* 1957), italienischer Musiker
 Cristoforo Rustici (1560–1640), italienischer Maler, Vater von Francesco Rustici
 Francesco Rustici (auch: Il Rustichino; 1592–1625), italienischer Maler, Sohn von Cristoforo Rustici
 Giovanni Francesco Rustici (1474–1554), italienischer Bildhauer
 Lorenzo Rustici (1521–1572), italienischer Maler
 Marco di Bartolomeo Rustici (1392–1457), italienischer Buchmaler und Goldschmied
 Vincenzo Rustici (1556–1632), italienischer Maler
Siehe auch:
 Forum Rusticorum